Německé jméno Vogelsang může označovat:
místa
 Vogelsang (Bavorský les) – vrchol v Bavorském lese (1022 m n. m.)
 Vogelsang (Braniborsko) – německá obec v Braniborsku
 Vogelsang – německý název pro vesnici Podlesí u Kašperských Hor
 Vogelsang – německý název pro vesnici Lhotka u Tisové
 Vogelsang či Vogelgesang – německý název pro osadu Zpěvná u Jablonného v Podještědí
 Vogelsang či Vogelgesang – německý název pro bývalou osadu Ptačí u Děčína

osoby
 Karl von Vogelsang (1818–1890) – rakousko-uherský novinář a politik
 Willem Vogelsang (* 1956) – nizozemský orientalista

Podobné názvy 
 Vogelgesang

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku